Еліна Світоліна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялася перед матчем другого кола. 

Ешлі Барті виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Нао Хібіно з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw

Malaysian Open
2017